astragal – rodzaj ornamentu pasmowego w dawnej architekturze
 astragal – w anatomii ssaków kość pęcinowa (nadpięcia)
 astragal – zwierzęca kość śródstopia używana w starożytności do gry
 astragal – starogreckie naczynie w kształcie takiej kości